Князь Василий Никитич Мещерский (1754 — 1800) — российский военачальник эпохи Екатерины II, участник русско-турецких войн 1768—1774 и 1787—1791 годов и русско-шведской войны 1788—1790 годов, генерал-майор.

Биография 
Родился в 1754 году. Сын советника Симбирской гражданской палаты князя Никиты Ивановича Мещерского.

В возрасте 13 лет поступил на службу солдатом во 2-й Московский полк (23 июня 1767). В 1768 году при начале Турецкой войны находился на Украинской линии в составе корпуса под командой генерал-майора графа Ф. А. Остермана. В 1769 году был при команде для занятия поста в Козловской крепости и участвовал в отражении нападения на неё татар.

В 1770 году в Бессарабии под началом командующего 1-й армией генерал-фельдмаршала графа П. А. Румянцева участвовал в сражениях 17 июня при Рябой Могиле, 7 июля при Ларге, и 21 июля при Кагуле. 7 июля 1770 года по усмотрению главнокомандующего произведен из сержантов Навагинского пехотного полка в прапорщики.

1 января 1771 года находился в егерском батальоне авангардного корпуса под командой генерал-квартирмейстера Бауэра на реке Яломица, затем в корпусе генерал-поручика фон Эссена. Участвовал в сражениях: 12 октября при нападении турок на русские посты при реке Сабаре и на лагерь корпуса при Добряне, 19 октября под Бухарестом и 24 октября при взятии Журжи. 2 ноября в деташаменте полковника Фабрициана ходил для занятия реки Ольты и города Крайова. 1 января 1772 произведен в подпоручики и в том же году в поручики Навагинского пехотного полка.

В 1773 году находился в авангардном деташаменте Валашского корпуса под командованием генерал-майора П. А. Текели и принимал участие в различных шармицелях, а при атаке и взятии города Ореды, лежащего на противоположном берегу Дуная, командуя авангардом, овладел вражеской батареей, но был тяжело ранен в левую руку и плечо. 3 августа 1773 произведен в капитаны. 26 ноября 1773 награжден орденом Святого Георгия IV степени.

30 апреля 1777 года именным указом императрицы Екатерины II пожалован поручиком в лейб-гвардии Семеновский полк. Капитан-поручик (1.01.1780). В 1780 и 1781 годах находился волонтером при эскадре, отправленной в Средиземное море. Капитан (1.01.1782). 01.01.1788 отставлен из военной службы в чине бригадира для определения к конторским делам.

28 января 1788 года указом Екатерины II принят на военную службу в прежнем чине, но с полковничьим жалованием, и определен к сухопутным войскам генерал-майора Боувера, отряженным для похода с флотом в Архипелаг. Эскадра под командованием адмирала С. К. Грейга не была отправлена на Средиземное море по причине возникшей угрозы войны с Швецией.

16 мая 1788 года по именному повелению императрицы отправлен сухим путем в Италию по особо возложенной на него комиссии. В Тоскане занимался вербовкой на русскую службу корсиканцев, ранее служивших англичанам. За время пребывания в Ливорно завербовал 70 человек. Приехавший следом за ним генерал-поручик И. А. Заборовский одобрил его действия, но дальнейший набор прекратил. В октябре отправлен Заборовским в Триест для передачи директив и средств майору Ламбро Качони, командовавшему эскадрой корсаров, действовавших против турок в Эгейском море. 8 июня 1789 года возвратился в Петербург.

20 июля 1789 года отправлен на гребных судах резервной эскадры капитан-лейтенанта Штейнгеля для командования всеми находящимися при ней сухопутными войсками. 22 июля у островов Аспо соединился с частью гребного флота под командованием принца Нассау-Зигена. 13 августа участвовал в сражении с шведским гребным флотом при Роченсальме, за что получил золотую шпагу с надписью. 21 августа находился при авангарде и командовал передовым отрядом в десантной операции при деревне Стингнейс, где, несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, успешно высадился около деревни Старкупис, продвинулся вперед и сбил два поста неприятеля.

19 апреля 1790 года участвовал в атаке на укрепленный шведский пост в Пардакоски. 

15 мая при приближении неприятельского гребного флота из Выборга был отправлен для постройки укреплений в Тронгзунде, что и производил, отразив многочисленные атаки противника. 6 и 7 июня участвовал в сражении с неприятельским десантом на острове Урансари, за что пожалован орденом Святого Равноапостольного князя Владимира 3-й степени.
 
28 июня принял участие во втором морском сражении при Роченсальме. При возвращении гребного флота командовал всеми канонерскими лодками и легкими судами, составляя авангард. Благополучно прибыл со всеми судами в Санкт-Петербург в галерную гавань 28-го числа.

1791—1792 дежурный офицер при генерал-аншефе А. В. Суворове в Финляндии. С 1 января 1793 года — командир 1-го Морского полка. С вверенным ему полком находился в Роченсальме на шведской границе и был при финляндской дивизии бригадным командиром. С 1 января 1795 года — генерал-майор. 17 декабря 1796 года награжден орденом Святой Анны 2-й степени с определением (с 3 декабря) шефом в Нашебургской мушкетерский полк. 16 сентября 1797 года по прошению уволен от службы с позволением носить мундир.

На 1 сентября 1797 года был владельцем 9 душ мужского пола.

25 июня 1798 года подал прошение о внесении в Общий гербовник герба князей Мещерских с приложением рисунка герба и подробного его описания.

Умер в 1800 году. Похоронен в Донском монастыре.

Награды 
 Орден Святого Георгия IV степани (26 ноября 1773).
 Золотое оружие «За храбрость» (1789)
 Орден Святого Владимира III степени (1790)
 Орден Святой Анны II степени (17 декабря 1796)

Семья 
Жена - Мария Петровна Измайлова (1760—21.01.1812), дочь генерал-поручика Петра Ивановича Измайлова. Похоронена вместе с мужем в Донском монастыре.

Примечания

Литература 
 
 

Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)
Участники Русско-турецкой войны (1787—1791)
Участники Русско-шведской войны 1788—1790
Василий
История XVIII века